Socket G3 − gniazdo z założenia stanowiące część platformy serwerowej Piranha. Miało być następcą gniazd Socket F i Socket F+ przeznaczonym dla procesorów AMD Opteron w platformach serwerowych dla dwóch i więcej procesorów, którego premierę przewidywano na rok 2009. Wraz z gniazdem planowano wprowadzenie rozwiązania Socket G3 Memory Extender (Socket G3MX) pozwalającego podłączać do jednego procesora duże ilości pamięci za pośrednictwem układu zainstalowanego na płycie głównej serwera.

Firma AMD planowała premierę gniazda Socket G3 równolegle z wprowadzeniem na rynek planowanego już wcześniej ośmiordzeniowego zespołu układów o nazwie kodowej Montreal. W pierwszym kwartale roku 2009 pomysł opracowania ośmiordzeniowego zespołu serwerowego został zastąpiony projektem sześciordzeniowego w pełni scalonego układu o nazwie kodowej Istanbul, wykorzystującego podstawkę Socket F lub Socket F+ produkcji Nvidia i Broadcom, jak też układu o nazwie kodowej Fiorano o dacie premiery wyznaczonej na rok 2009.

Prace nad podstawką Socket G3 zatrzymano oficjalnie w marcu 2008. Następcą podstawki Socket F ogłoszono 1974-pinowe gniazdo Socket G34.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Procesory AMD Opteron

Advanced Micro Devices
Gniazda procesorów

en:AMD Socket G3